Piet Visagie (1943- ) : joueur de rugby à XV sud-africain
 Cobus Visagie (1973- ) : joueur de rugby à XV sud-africain
 Emily Visagie (1998- ) : nageuse sud-africaine